Tenisowy turniej WTA ASB Classic 2008 odbył się w dniach 28 grudnia 2007 - 5 stycznia 2008 w nowozelandzkim Auckland na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 145 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Nowej Zelandii